Le festival Nouvelles du conte est un festival de conte, organisé chaque année en été depuis 1989 à Bourdeaux (Drôme). Le festival a connu plusieurs appellations depuis sa création, avant d'adopter Nouvelles du conte en 1999.

2013 - Nouvelles du conte 
L'édition 2013 des Nouvelles du conte se tiendra du  au  à la ferme des Magnats, à Bourdeaux.

Historique du Festival

1989 - Neuvaine du conte 
Au programme : Jean-Pierre Yvars, Henri Gougaud, Camille Bierens De Haan, Sam Cannarozzi, Margrethe Hojlund, Alain Bauguil, Marc Bernad, André Redon et Ricet Barrier.

1990 - Festival du Geste et de la Parole 
Au programme : Pierre Schwaar, Bruno de La Salle, Mohammed Bel Halfaoui, Mamadou Diallo, Boris Sverlov, Henri Gougaud, Jean Louis Le Craver, Jean-Pierre Chabrol, Mimi Barthelemy.

1991 - Festival du Geste et de la Parole 
Au programme : Nacer Khémir, Michel Hindenoch, Jean Durand, Sotigui Kouyaté, Arnoux Consort, Agnès Chavanon, Abbi Patrix, Gabriel Kinsa, Bernadète Bidaude.

1992 - Neuvaine du conte 
Au programme : Manfei Obin, Patrick Ewen, Gerard Potier, Daniel L'Hommond, Régis Gayrard, Jean Guillon, Annette Clement, Hamed Bouzinne, Michele Bouhet.

1993 - Le Geste et de la Parole 
Au programme : Alain Le Goff, Fiona Macleod, Atelier de l'Orage, Guillaumeau / Lonjard, Marie-Hélène Gendrin, Virginie Lagarde, Jean David, Jeanne Ferron, Philippe Campiche.

1994 - Le Geste et de la Parole 
Au programme : François  Grange, Michel Faubert, Ben Zimet, Muriel Bloch, Cie Barbaroque, Jean Larvego, Christian Jeanmart, Katia Ringger, Claire Bonneton.

1995 - Le Geste et de la Parole 
Au programme : Henri Cazaux, Maurice Tardieu, Philippe Klein, Hamadi, Sylvie Garin, Alain Carré, Patrick Mons, Patrice Weiss, Henri Gougaud.

1996 - Le Geste et de la Parole 
Au programme : Didier  Kowarsky, Catherine Zarcate, Kamel Guennoun, Mimi Barthélémy, Marie-France Marbach, Sadi Younis Bahri, Pépito Matéo, Carole Consolin, Hamed Bouzzine

1997 - Le Geste et de la Parole 
Au programme :  Joan  Pierre Belmon, Joel Smets, Fabienne Thierry, Gigi Bigot, Marc Bernade, Serge Pauthe, Catherine Gendrin, Olivier Noak, Christian Jeanmart

1998 - Le Geste et de la Parole 
Au programme :  Michel Hindenoch, Jean Dau Melhau, Pierre Delye, Jihad Darwiche, Thérèse  Canet, Marie Hélène Gendrin, Muriel Bloch, Jacqueline Guillemin,  Bernadète Bidaude.

1999 - Nouvelles du conte 
Au programme : Pepito  Matéo, Nathalie Thomas, Alain Lamontagne, Jacques Henry, Nacer Khémir, Pierre Dumur, Michèle Bouhet, Jean David, Françoise Gambey.

2000 - Nouvelles du conte 
Au programme : Jean-Claude Bray, Hassane Kouyaté, Michèle Nguyen, Gigi Bigot, Moussa Lebkiri, Philippe Arweiler, Brigitte Carle, Suzanna Azquinezer, Patrick Mons.

2001 - Nouvelles du conte 
Au programme : Armelle Delevoie, Alain Bauguil, Véronique Futtersack, Moussa Lebkiri, Marc Laberge, Didier Kowarsky, Lucie Catsu, Fabienne Thierry, Sonia Koskas.

2002 - Nouvelles du conte 
Au programme : Lorette Andersen, Aïni Iften, Anne-Marie Marques, Michel Faubert, Suzy Ronel, Jean-Marc Bailleux, Elisabeth Calandry, Eric Pintus, Sergio Diotti.

2003 - Nouvelles du conte 
Thématique : Les Jardins Andalous

Au programme : Hamed Bouzzine, Susana Azquinezer, Catherine Gendrin, Luigi Rignanese, Saïd Ramdane, Abou Fall/Doro Dimanta, Hélène Saïd, Achille Grimaud, Sylvain Cebron De Lisle.

2004 - Nouvelles du conte 
Thématique : La Chasse à la baleine

Au programme : Alain Bauguil, Simon Gauthier, Pierre Flory, Hamadi, Jérôme Aubineau, Lucien Gourong, Frédéric Naud, Jihad Darwiche, Nathalie Krajcik.

2005 - Nouvelles du conte 
Thématique : Le plus beau village du monde... c'est le mien

Au programme : Yannick Jaulin, Koldo Amestoy, Francine Vidal, Eric Pintus, Remy Boussengui, Ladji Diallo, Jean Guillon, Philippe Campiche, Philippe Sizaire.

2006 - Nouvelles du conte 
Thématique : Des femmes sans histoires

Au programme : Jeanne Ferron, Cécile Bergame, Gigi Bigot, Patricia Gaillard, Susana Azquinezer, Colette Migné, Myriam Pellicane, Catherine Gaillard, Nadine Walsh.

2007 - Nouvelles du conte 
Thématique : Chuchotements derrière le mur de Schengen

Au programme : Chirine El Ansari, Rachid Bouali, Jihad Darwiche, Cécile Bergame, Guylaine Renaud, Alberto Garcia Sanchez, Kamel Guennoun, Theresa Amoon, Sergio Diotti.

2008 - Nouvelles du conte 
Thématique : Une question de vie... ou de vie

Au programme : Jennifer Anderson, Bernard Labbé, Pierre Labrèche, Pierre Deschamps, Frédéric Naud, Christèle Pimenta, Guy/Yves Prunier, Rachid Akbal, Abou Fall/Ghylaine Kasza.

2009 - Nouvelles du conte 
Thématique : Epopées et récits légendaires

Au programme : Massimo Schuster, Sophie Joignant, Catherine Ahonkoba, Bruno de La Salle, Sylvain Cebron de Lisle, Martine Tollet, Gilles Bizouerne/François Puyalto, Olivier Villanove, Jean David, Catherine Zarcate.

2010 - Nouvelles du conte 
Thématique : Inattendu mais Désiré quand-même

Au programme : Michèle Nguyen, Sylvie Delom/Bernard Hauw, Massimo Schuster, Brigitte Carle, Myriam Pellicane/Eric Delbouys, Henri Gougaud, Eric Pintus/Eric Pralat, Abakar Adam Abay, Didier Kowarski/Marc Démereau.

2011 - Nouvelles du conte 
Thématique : Tout va bien !

Au programme : Michel Hindenoch, Mimi Barthélémy, Christian Jeanmart, Pascal Rueff, Morgan Rueff et Philippe Ollivier, Daniel L'Homond, Cie Audigane, Olivier Noack, Laurence Schmitt, Pierre Delye, Catherine Gaillard, Hamed Bouzzine et Ali Merghache.

2012 - Nouvelles du conte 
Thématique : À l’orée du réel

Au programme : Pascal Mitsuru Guéran, Lucien Gourong, Achille Grimaud, Wannes Melsen, Christian Jeanmart, Jeanne Ferron, Frédéric Naud et Jeanne Videau, Raphaël Faure et Claire Alauzen, Jean-Claude Bray, Bernadète Bidaude et Jean-Louis Compagnon.

2013 - Nouvelles du conte 
Thématique : D'envies et de désirs

Au programme : Luigi Rginanese, Néfissa Bénouniche, Mathilde Arnaud, Renée Ribitaille, Henri Gougaud, Nadine Despert et Jean-Mary Feynerol, Nicolas Raccah, Agnès Dumouchel, Jihad Darwiche, Wannes Melsen.

2014 - Nouvelles du conte 
Thématique : D'aventures

Au programme : Nadine Walsch, Fred Pougeard et Renaud  Collet, Eric Pintus, Christian Jeanmart, Pépito Matéo, Massimo Schuster, Daniel L'Hommond, Mike Burns, Misja Fitzgerald Michel.

2015 - Nouvelles du conte 
Thématique : Comme un air de famille

Au programme : Arleen Thibault, Thierry Faucher, Eric Pintus, Christian Jeanmart, Boubacar Ndiaye, Les Darwiche conteurs, Alberto Garcia Sanchez, Ludovic Souliman et Luc Devèze, Myriam Pellicane et Sébastien Finck, Gérard Potier.

2016 - Nouvelles du conte 
Thématique : La Musique en plus

Au programme : Sophie Houen, Michel Hindenoch, Valérie Loomer, Cie du Beau Sauvage, Michel Faubert, Alain Lamontagne, Simon Gauthier, Manuel Paris, Pierre-Jean Etienne, Pat Kalla.

2017 - Nouvelles du conte 
Thématique : Voyage sans bagage

Au programme : Mathilde Arnaud, Guylaine Kasza, Flopy, Virginie Komaniecki, Bernadète Bidaude, Fréderic Naud, Ladji Diallo, Eric Pintus, Pépito Matéo, Hamed Bouzzine et Haroun Teboul.

2018 - Nouvelles du conte 
Thématique : Trente ans d'histoires sans fin

Au programme : Sophie Biset, Mathilde Arnaud, Jihad Darwiche, Alberto Garcia Sanchez, Ludovic Souliman, Brigitte Ragot et Odile Leibenguth, Virginie Komaniecki, Nicolas Raccah, Massimo Schuster, Cie de la Fugue, Ludmilla Schmitt, Cie Mémoire d'Aya'h, Cie Caracol, Taxi conteur, Aïni Iften, Philippe Campiche et Maël Godinat. Sophie Biset, Mathilde Arnaud, Jihad Darwiche, Alberto Garcia Sanchez, Ludovic Souliman, Brigitte Ragot et Odile Leibenguth, Virginie Komaniecki, Nicolas Raccah, Massimo Schuster, Cie de la Fugue, Ludmilla Schmitt, Cie Mémoire d'Aya'h, Cie Caracol, Taxi conteur, Aïni Iften, Philippe Campiche et Maël Godinat.

2019 - Nouvelles du conte 
Thématique : Une histoire peut en cacher une autre

Au programme : Nathalie Leone, Tony Havart et Cédric Sourd, Virginie Komaniecki et Samuel Cattiau, Fred Pougeard et Olivier Noack, Sophie Biset, Valérie Loomer, Amandine Orban de Xivry et Marie Vander Elst, Ali Mergache, Marien Guillé, Mélancolie Motte, Carole Joffrin.

2020 - Nouvelles du conte 
Thématique : Le cri de la langue pendue

Forme Covid compatible : itinérances artistiques Villages voyages.

Au programme : Sophie Biset et Lucie Galibois, Brigitte Ragot et Odile Leibenguth, Layla et Najoua Darwiche, Catherine Fonder, Bernard Foray-Roux et Kamel Guennoun, Nathalie Thibur, Florence Seller.

2021 - Nouvelles du conte 
Thématique : 

Au programme :

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Festival de conte

Liens externes 
 Site du festival

Festival de conte
Festival dans la Drôme